Frontenac (metrostation) van de metro van Montreal
Plaatsen/gemeenten in Frankrijk:
 Frontenac (Gironde)
 Frontenac (Lot)
Plaatsen in de VS:
 Frontenac (Kansas)
 Frontenac (Missouri)